Klusek peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Klusek, village du powiat de Gostynin
 Klusek, village du powiat de Pułtusk